Казимеж (Казимир) Годловский (9 декабря 1934, Краков — 9 июля 1995, Краков) — польский археолог и историк, профессор Ягеллонского университета.

Концепция происхождения славян 
Годловский был сторонником тезиса, что не может быть никакой автохтонности славян в польских землях до начала раннего средневековья, и что «колыбелью», то есть отправной точкой для распространения славянских народов, были области, находящиеся в бассейне верхнего Днепра.

Детальный анализ археологических материалов римского периода вдоль Одера и Вислы привели его к выводу, что археологические культуры этого периода в этих местах не могут рассматриваться в качестве доказательства того, что славяне присутствовали там до начала средневековья.

Разработал четкую систему хронологии памятников с конца римского периода и до начала переселения народов. Считал, что не может быть культурной преемственности от римского периода до раннего средневековья.

По его мнению, твердо можно судить только о самых ранних славянских культурах средневековья (пражско-корчаковская, пеньковская и колочинская), которые развились в областях верхнего бассейна Днепра из среды Киевской культуры в римский период.

Хронология распространения славян с родины на юге на запад, по мнению Годловского, можно проследить непосредственно на основе дат распада предыдущих культур: самая ранняя черняховская культура исчезает на Украине, чуть позже исчезает пшеворская культура в южной и центральной Польше, еще позже исчезает родственная культура в Померании, а также культура в бассейне Эльбы — во всех этих областях, как мы знаем из археологии и письменных источников, в последующие века, населенных славянами.

По словам Годловского, о присутствии славян в польских землях можно говорить не ранее, чем в начале V века.

Труды 
 Bronze III — Période romaine tardive / K. Godłowski, A. Kufel-Dzierzgowska; réd. W. Hensel, K. Jażdżewski. — Warszawa — Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: publ. par. l’Institut d’historie de la culture matérielle de l’Académie polonaise des sciences, 1967. — [1] k., [11] k. tabl. luź. : il.
 Chmielów Piaskowy: ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge / Kazimierz Godłowski, Tomasz Wichman; [Deutsche Fassung Zbigniew Pisz]; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków: «Secesja», 1998. — 190 s.: fot. (w tym kolor.), mapa, pl., rys., 2 wykr. — (Monumenta Archaeologica Barbarica, Т. 6). — ISBN 8387345458.
 The chronology of the Late Roman and early migration periods in Central Europe / Kazimierz Godłowski; tł. Maria Wałęga. — Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1970. — 126, [5] s., 26 tabl.: il., mapa.
 Historia starożytna ziem polskich / Kazimierz Godłowski, Janusz K. Kozłowski; Uniwersytet Jagielloński. — Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1971. — V, 183 s.: il., mapy.
 Historia starożytna ziem polskich / Kazimierz Godłowski, Janusz K[rzysztof] Kozłowski. — Wyd. 2 popr. — Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1973. — 89 s.: il., mapy.
 Historia starożytna ziem polskich / Kazimierz Godłowski, Janusz K. Kozłowski. — Wyd. 3. — Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1976. — 171, [5] s.: il., mapy, 1 tab.
 Historia starożytna ziem polskich: [skrypt dla studentów historii, antropologii i etnografii] / Kazimierz Godłowski, Janusz K. Kozłowski. — Wyd. 4. — Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. — 194, [2] s.: il., mapy, 1 tab.
 Historia starożytna ziem polskich: [skrypt dla studentów historii, antropologii i etnografii] / Kazimierz Godłowski, Janusz K. Kozłowski. — Wyd. 5 uzup. — Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983. — 191, [5] s., [8] s. tabl.: fot., mapy, rys.
 Historia starożytna ziem polskich: [skrypt dla studentów historii, antropologii i etnografii] / Kazimierz Godłowski, Janusz K. Kozłowski. — Wyd. 6. — Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. — 193, [7] s., [8] s. fot.: mapy, rys.
 Kultura przeworska / Kazimierz Godłowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne. — 1961. — Z. 2. — № 67. — S. [1], 138—211, [1]: il.
 Kultura przeworska na Górnym Śląsku / Kazimierz Godłowski; Śląski Instyttut Naukowy w Katowicach. — Katowice: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. — 248, [2] s., [4] k. tabl.: il.
 Niektóre węzłowe problemy badań nad okresem wpływów rzymskich w Polsce / Kazimierz Godłowski. — [S.l. : s.n., 1963]. — 18 s.
 Okres lateński w Europie. Cz. 4 / Kazimierz Godłowski. — Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1977. — 292, [1] s.: il., mapyю
 Pierwotne siedziby Słowian: wybór pism / Kazimierz Godłowski; pod red. Michała Parczewskiego; Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków: IA UJ, 2000. — 436, [2] s.: il., napy kolor. — ISBN 8390950146.
 Pradzieje i wczesne średniowiecze dorzecza Liswarty. Cz. 1 / Marek Gedl, Bolesław Ginter, Kazimierz Godłowski. — Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1970. — 242, [1] s., 3 k. tabl.: il., mapy.

Ссылки 
 Биографическая справка (с фото) на веб-сайте Института археологии Ягеллонского университета

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Археологи Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Родившиеся в 1934 году
Умершие в 1995 году
Преподаватели Ягеллонского университета
Члены Польской академии знаний
Академики Польской академии наук